Europamästerskapet i handboll för herrar 2004 var den sjätte Europamästerskapet för herrar, och det hölls i Slovenien i perioden 22 januari - 1 februari 2004.

Tyskland blev europamästare för första gången efter finalseger mot Slovenien, Danmark erövrade brons för andra gången i rad. I bronsmatchen blev Kroatien besegrade.

 De 16 deltagande länderna spelade först en kvalificeringsomgång med 4 grupper om fyra lag. 
 De tre bästa lagen från varje grupp gick vidare till andra omgången om placeringarna 1-12, och då spelade de i 2 grupper med sex lag. 
 De två bästa lagen i varje grupp gick vidare till semifinalerna, de som kom på tredje plats i andra omgången fick spela om 5:e platsen.

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Omgång 2

Grupp 1

Grupp 2

Placeringsmatcher

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning 
 Tyskland
 Slovenien
 Danmark
 Kroatien
 Ryssland
 Frankrike
 Sverige
 Serbien och Montenegro
 Ungern
 Spanien
 Tjeckien
 Schweiz
 Island
 Portugal
 Ukraina
 Polen

Externa länkar 
 EHF, EM-2004

2004 i Slovenien
2004
Internationella handbollstävlingar i Slovenien
Handbollssäsongen 2003/2004
Sportevenemang i Ljubljana
Sport i Celje
Sport i Koper
Sport i Velenje
Ljubljana under 2000-talet